Diplocentria är ett släkte av spindlar som beskrevs av Hull 1911. Diplocentria ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Diplocentria